Az 1969–1970-es Nationalliga A volt a 73. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Basel volt. A szezont újra a Basel csapata nyerte, a bajnokság történetében negyedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság